Кужня — бывший посёлок лесорубов, который находился в нынешнем Балахтинском районе Красноярского края, примерно в 125 км к югу от Красноярска на реке Кужня (притока Сисима).

История 
Посёлок был основан в 1930 году сосланными во время коллективизации крестьянами.

В 1939—1940 годах в посёлок прибыли поляки, сосланные из Западной Украины и Белоруссии. Многие из них скончались от голода.

Во время Второй мировой войны посёлок заселялся финнами и немцами Поволжья. После войны в 1947 году финны покинули Кужню, а западные украинцы уехали в 1950—1951 годах.

В июне 1948 года в посёлок прибыли литовцы в количестве   около 70 семей. Трудоспособные поселенцы занималиль заготовкой древесины, продуктов питания, кормов для лошадей. В 1957—1959 годы большинство литовцев вернулись в Литву. В 1990-х годах экспедиция из Литвы перевезла часть захоронений скончавшихся на родину.

К 1989—1990 годам посёлок опустел.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Красноярского края